Stor-Sandsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Sandsjön, Värmland, sjö i Torsby kommun,  (35,7 ha)
Stor-Sandsjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (6,37 km²)
Stor-Sandsjön (Nysätra socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun och Skellefteå kommun,  (61 ha)
Stor-Sandsjön, Lappland, sjö i Lycksele kommun och Bjurholms kommun,  (9,36 km²)

Se även
Sandsjön
Stor-Sundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn